Персоналії
 Арш Григорій Львович — російський історик-балканіст.

Топоніми
 Арш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Арш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь